Канаима има више значења:

 Канаима (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Канаима, Ел Чамизал (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Канаима (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику